I. Károly frank császár
Charlemagne - település Montréalban (Quebec, Kanada)